BZU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buta Zega (Repubblica Democratica del Congo)